Кубок наций Персидского залива по футболу 1994 года — 12-й розыгрыш Кубка. Турнир проходил с 3 по 16 ноября на стадионе «Шейх Зайед» в Абу-Даби.

Схема проведения 
Шесть команд проводили друг с другом по одной встрече. За победу давалось два очка, за ничью — одно. Команда, набравшая по итогам 5 игр наибольшее количество очков, становилась обладателем Кубка Персидского залива.

Участники 
В турнире принимало участие 6 сборных:
  — организатор
  — действующий обладатель

Турнирная таблица

Результаты матчей

Итог

Бомбардиры 
4 мяча:

  Махмуд Суфи

  Фуад Амин

3 мяча:
  Мухаммед Али Ганим

2 мяча:

  Хамид Дарвиш
  Фаяз Махмуд

  Аднан ат-Тальяни
  Исмаил Рашид

  Ахмад Али
  Фахад аль-Мехаллель

1 мяч:

  Мубарак Хамис
  Джума Салем
  Адель Хамис
  Али Марви

  Убейд аш-Шаммари
  Тайеб Абдельнур
  Саиф аль-Хабаши
  Сами аль-Джабер

  Саид аль-Овайран
  Ахмад Джамиль
  Халид аль-Муваллид

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

1994
Международные спортивные соревнования в Абу-Даби
Международные соревнования по футболу в ОАЭ
Футбол в Азии в 1994 году
Спорт в ОАЭ в 1994 году
Ноябрь 1994 года